Badur (Batuputih)
 Badur (Cirinten)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing